Segundo Chuck Hansen o Python primário era uma bomba de fissão impulsionada, e era originalmente o projeto de arma W34, porem logo foi reaproveitado como o primário de armas termonucleares.
Primário é um termo para a bomba de fissão usada para gerar calor, raios-X e pressão para o secundário.
As bombas termonucleares que o utilizaram foram B28 e W49, a ogiva W40 mesmo sendo uma bomba de fissão(e portanto sem primário) utilizou o fosso da W34 portanto esta nessa familia, mesmo sem ser uma bomba-H, e provavelmente a ogiva W25(utilizados em AIR-2 Genie) também utilizou fossos de W34 aposentados.

Ver tambem 
 AIR-2 Genie
 B28
 W40
 W49

links Externos 
 Beware the old story por Chuck Hansen, Bulletin of the Atomic Scientists
 Complete List of All U.S. Nuclear Weapons
 Richard Brown's sectioned b/w line drawing.
 Richard Brown's sectioned colour drawing.
 Richard Brown's colour exterior drawing.

Bombas nucleares dos Estados Unidos